Lekkoatletyka na Letnich Igrzyskach Paraolimpijskich 2012 w Londynie rozgrywana była między 31 sierpnia – 9 września, na Stadionie Olimpijskim.

Kwalifikacje 
Do igrzysk zakwalifikowało się 1100 zawodników, w tym 740 mężczyzn i 360 kobiet.

Zawodnicy podzieleni byli na kilka grup w zależności od rodzaju niepełnosprawności:
 11-13 – niewidomi i słabo widzący
 20 – niepełnosprawni intelektualnie
 31-38 – osoby z mózgowym porażeniem dziecięcym, w grupach 31-34 poruszające się na wózku inwalidzkim
 40-46 – osoby z brakiem kończyn, w tym po amputacji
 51-58 – osoby używające wózka inwalidzkiego
Im mniejsza druga cyfra tym większy stopień niepełnosprawności.

Medaliści

Mężczyźni

100 metrów

200 metrów

400 metrów

800 metrów

1500 metrów

5000 metrów

Maraton

Sztafeta 4x100 metrów

Sztafeta 4x400 metrów

Pchnięcie kulą

Rzut oszczepem

Rzut dyskiem

Rzut maczugą

Skok w dal

Trójskok

Skok wzwyż

Kobiety

100 metrów

200 metrów

400 metrów

800 metrów

1500 metrów

5000 metrów

Maraton

Sztafeta 4x100 metrów

Pchnięcie kulą

Rzut oszczepem

Rzut dyskiem

Rzut maczugą

Skok w dal

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Lekkoatletyka na oficjalnej stronie Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2012

2012 w lekkoatletyce
Dyscypliny rozgrywane podczas Letnich Igrzysk Paraolimpijskich 2012
Lekkoatletyka w Wielkiej Brytanii